Анато́лий Гаври́лов:
* Гаврилов, Анатолий Андреевич (1919—1996) — полный кавалер ордена Славы.
 Гаврилов, Анатолий Васильевич (род. 1946) — украинский политик, народный депутат Украины 1-го созыва.
 Гаврилов, Анатолий Иванович (1869—1932) — российский революционер, один из руководителей Обуховской обороны.
 Гаврилов, Анатолий Михайлович (1932—2021) — советский и украинский кинооператор.
 Гаврилов, Анатолий Николаевич (род. 1946) — русский писатель, драматург.